Il singolare  del Copa Petrobras Montevideo 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Pablo Cuevas era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Máximo González 6–1, 3–6, 4–6.

Teste di serie

  Pablo Cuevas (finale)
  Brian Dabul (quarti di finale)
  Carlos Berlocq (quarti di finale)
  Rui Machado (secondo turno, ritiro)

 Nicolás Massú (primo turno)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Federico Delbonis (quarti di finale)
 Diego Junqueira (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Copa Petrobras Montevideo 2010